Alfonso VI ha sido el nombre de los siguientes reyes:

 Alfonso VI de Portugal (1643-1667) segundo rey de la Casa de Braganza.

 Alfonso VI de León (c. 1047-1109).